«Start Me Up» — песня группы the Rolling Stones, появившаяся на их альбоме 1981 года Tattoo You. Выпущенная ведущим синглом с альбома, она добралась до первой позиции в хит-параде Australian Kent Music Report, второго номера на Billboard Hot 100 и седьмого на UK Singles Chart.

Написание и запись 
Базовый трек «Start Me Up» был записан в марте и январе во время сессий Rolling Stones для альбома Some Girls. Песня начиналась с регги-рок трека, под названием «Never Stop», но после множества попыток она была отброшена. «Start Me Up» не была выбрана для альбома и была сохранена для дальнейшего использования. Ричардс прокомментировал:

Выпуск 
«Start Me Up» добрался до седьмой позиции на UK Singles Chart в сентябре 1981 года и стал последней песней Rolling Stones попавшей в десятку лучших песен в британском хит-параде. В Австралии песня добралась до вершины хит-парада в ноябре 1981 года.

В Соединённых Штатах «Start Me Up» продержался три недели на второй позиции в хит-параде Billboard Hot 100 в октябре и ноябре 1981 года.

Участники записи 
The Rolling Stones
 Mick Jaggerосновной вокал, бэк-вокал
 Keith Richards электрогитара
 Ronnie Woodэлектрогитара
 Bill Wyman бас-гитара
 Charlie Wattsударные

Приглашённые музыканты

 Michael Carabellocowbell
 Barry Sageхлопки

Хит-парады

Недельные хит-парады

Хит-парады (за всё время)

Сертификация

Коммерческое использование

Примечания 

Синглы 1981 года
Песни The Rolling Stones
Песни 1981 года